Vidalia steht für:
 Vidalia (Georgia), ein Ort im US-Bundesstaat Georgia
 Vidalia (Louisiana), ein Ort im US-Bundesstaat Louisiana
 Vidalia (Zwiebelsorte), eine Zwiebelsorte, die aus der Gegend des Ortes Vidalia im US-Bundesstaat Georgia stammt
 Vidalia (Tor), eine grafische Benutzeroberfläche für den Client des Tor-Anonymisierungsnetzwerkes